Уильям ле Ботелер (; около 1331 — 14 августа 1369) — английский аристократ, 3-й барон Ботелер из Уэма с 1361 года.

Биография 
Уильям Ботелер принадлежал к английскому рыцарскому роду, представители которого владели землями в Шропшире с центром в Уэме и в Уорикшире с центром в Освестри. Он был единственным сыном 2-го барона Ботелера и его первой жены Маргарет Фицалан и родился примерно в 1331 году. После смерти отца в 1361 году Уильям унаследовал семейные владения и титул.

Барон был женат на Элизабет Холланд, дочери Роберта Холланда, 1-го барона Холланда, и Мод де ла Зуш. В этом браке родились две дочери:

 Элис (1340 — ?), жена Николаса Сэндфорда.
 Элизабет (1345—1411), баронесса Ботелер в своём праве, жена 1) Роберта Феррерса, 1-го барона Феррерса из Уэма, 2) сэра Джона Сэя, 3) сэра Томаса Молингтона.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Ботелер
Бароны Англии XIV века
Ботелеры